Il 25º campionato asiatico femminile di pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA Asia Championship for Women 2013) si è svolto a Bangkok in Thailandia, dal 27 ottobre al 3 novembre 2013. Il  ha vinto il titolo per la seconda volta.

I Campionati asiatici femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Asia.

Il campionato è diviso in due livelli. Le prime tre classificate del Livello I si qualificheranno al Campionato mondiale 2014. Le ultime due classificate del Livello I affronteranno le prime due classificate del Livello II: le vincenti saranno ammesse al Livello I dell'edizione 2015.

Squadre partecipanti

 Il  non è stato ammesso per la sospensione della sua federazione da parte della FIBA. Al suo posto il  è stato promosso al Livello I, e le  sono state ammesse al Livello II.
 La  si è ritirata ed è stata sostituita da .

Turno preliminare

Livello I

Livello II

Fase finale

Playout livello I-II
Le vincenti dei due incontri sono ammesse al Livello I del Campionato asiatico 2015.

Primo-Quarto posto

Campione d'Asia

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2013
2013